Theopold ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothee Theopold (1886–1926), deutsche Schriftstellerin
 Hans-Bernhard Theopold (1930–2011), deutscher Fernsehredakteur und Regisseur
 Hans-Martin Theopold (1904–2000), deutscher Pianist, Musikpädagoge
 Wilhelm Theopold (1915–2009), deutscher Kinderarzt, ärztlicher Standespolitiker und Medizinpublizist